Hattusilis é o nome de vários reis da civilização hitita.

Entre eles destacaram-se:

 Hattusilis ou Hatusil I - antigo rei do Velho Império Hitita na Anatólia. Reinou de c. 1650 a.C. até c. 1620 a.C.

 Hattusilis ou Hatusil III - rei hitita durante o Novo Império. Reinou de c. 1286 a.C. até c. 1265 a.C.. Chegou ao poder destronando o seu sobrinho Uhri-Teshub (Mursilis III).

Desambiguação